Solar dos Salemas, em Portugal, pode referir-se a:
 Solar dos Salemas (Alcácer do Sal)
 Solar dos Salemas (Madalena)